Pater je lahko:
 Pater - verska oseba
 Jean-Baptiste Pater (1695-1736), francoski slikar
 Walter Horatio Pater (1839-1894), angleški pisatelj